Список эпизодов телесериала «Хорошие девчонки», премьера которого состоялась на канале NBC 26 февраля 2018 года.

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (2018)

Сезон 2 (2019)

Сезон 3 (2020)

Сезон 4 (2021)

Примечания

Ссылки 
Хорошие девчонки